Personen:
 Kassim Abdallah, een Frans-Comorese voetballer
 Kassim Bizimana, een Burundees-Nederlands voetballer
 Kassim Doumbia, een Malinees-Belgische voetballer
 Kassim Tajideen, een Libanees zakenman
 Kassim-Zjomart Tokajev, de president van Kazachstan

Overige:
Kasem (taal) (alternatieve spelling o.a. Kassim), een taal gesproken in het noord-oosten van Ghana en Zuiden van Burkina Faso
Bosaso (vroeger genaamd Bandar Kassim), een stad in Somalië